Джа́ред Зе́зел (; 4 марта 1991, Хиббинг, Миннесота) — американский кёрлингист, второй в команде США на Олимпийских играх 2014 года.

Достижения 
 Квалификация на Олимпийские игры: серебро в 2013 году в Фюссене (Германия).
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин: серебро (), бронза (, , ).
 Чемпионат США по кёрлингу среди юниоров: золото (2011), серебро (2009, 2010).
 : бронза (2011).

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года